Межзональный турнир 1976 (Биль) — один из двух межзональных турниров, состоявшихся в 1976 г. (второй проводился в Маниле).

Турнир проходил с 11 июля по 7 августа. Средний рейтинг — 2538 (12-я категория). Три победителя получили право участвовать в соревнованиях претендентов 1977 г. Разделившие 2-4 места участники провели дополнительный матч-турнир (Варесе, Италия, 10-25 октября 1976).

Турнирная таблица

Дополнительный матч-турнир

Литература 
 

Межзональные турниры
1976 год в шахматах